Hasse Hansson kan referera till:

Hasse Hansson (ishockeyspelare), som spelade 17 säsonger för Mora IK.
Hasse Hansson (ishockeytränare), ishockeytränare.
Hasse Hansson (bildlärare), lektorn och författare.
Hasse Hansson, en rollfigur i Café Bärs.